Mallek steht für
Erhard Mallek, deutscher Sportler
Karl Mallek (1898–1969), masurischer Schriftsteller, Volkskundler, Publizist und Lehrer
Siehe auch:
Malek